+0:
  +0 (в математиці) — умовне позначення нескінченно малого по модулю додатного числа.
 Часовий пояс UTC+0.

Див. також 
 −0
 0 (число)
 Нуль (цифра)